Андрей Зеленин:
 Зеленин, Андрей Васильевич (1862—?) — крестьянин, депутат Государственной думы I созыва от Пермской губернии.
 Зеленин, Андрей Сергеевич — пермский писатель, кавалер ордена Достоевского.
 Зеленин, Андрей Тихонович (1911—1992) — Герой Советского Союза.